Der Name Cotacachi steht für

einen Vulkan in Ecuador, siehe Cotacachi (Vulkan)

eine Stadt am Fuß des gleichnamigen Vulkans in Ecuador, siehe Cotacachi (Stadt)